Cuevas del Becerro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuevas del Becerro (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cuevas del Becerro (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar